Piesse ist der Familienname folgender Personen:

 Bonnie Piesse (* 1983), australische Schauspielerin und Sängerin
 Frederick Henry Piesse (1853–1912), australischer Kaufmann, Landwirt und Politiker
 Septimus Piesse (1820–1882), britischer Chemiker und Parfümeur

Siehe auch:
 Piece
 Pies